Niemcy:
 Küsel – dzielnica miasta Möckern

Osoby:
 Georg Küsel – niemiecki pisarz
 Otto Küsel – niemiecki więzień

Zobacz też:
 Kusel
 Küssel